Trogoxylon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av John Lawrence LeConte 1862. Trogoxylon ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Trogoxylon